Легисамо () — испанская фамилия и топоним. Известные носители: 

 Легисамо, Джон (род. 1964) — американский актёр колумбийского происхождения, певец, танцор и продюсер.
  (1903—1985) — аргентинский жокей.

Топоним 
 Пуэрто-Легисамо — муниципалитет Колумбии.